Ната́лья Ви́кторовна Пращеру́к (род. 11 августа 1958, Канск) — российский литературовед, доктор филологических наук (2000), профессор кафедры русской литературы филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького.

Биография 

Родилась в 1958 г. в Канске Красноярского края. В 1980 г. окончила с отличием филологический факультет Уральского университета, работала учителем русского языка и литературы, с 1985 г. вновь на филологическом факультете УрГУ. В 1989 г. окончила аспирантуру, в 1998 г. – докторантуру. Тема кандидатской диссертации: «Художественная концепция национального в прозе И.А. Бунина 1909–1913 годов» (1989). Тема докторской диссертации: «Феноменология И. А. Бунина: авторское сознание и его пространственная структура» (1999). Работает на кафедре русской литературы.

Научная деятельность 
В течение многих лет занимается изучением творчества И. А. Бунина, исследуя его в широком философском и культурологическом контексте. Интересуется проблемами методологии современного литературоведения, его связями с европейской философией. Ею предложена методология исследования прозы И. А. Бунина в рамках феноменологического подхода. В целом область научных интересов достаточно широка, она включает как историко-литературные, так и теоретические вопросы: поэзия 1880–1890-х гг., художественное творчество К. Н. Леонтьева, религиозно-философская и православная традиция в русской литературе, представленная творчеством Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова, И. С. Шмелева, Б. К. Зайцева, а также проблемы типологии художественного сознания, новых подходов к исследованию интегративных процессов в искусстве XX в. и др.

Основные работы 
 К. Леонтьев и Ф. Достоевский: спор о христианском идеале // Достоевский и национальная культура. Челябинск, 1996;
 Мне нужен свет любви твоей: Любовная лирика 80-90-х гг. ХIХ в. / Сост., вступ. ст. и примеч. Н. В. Пращерук. Екатеринбург, 1992;
 Художественный мир прозы И. А. Бунина: язык пространства. Екатеринбург, 1999.

Ссылки 
 Страница на сайте УрФУ
 Статья на сайте «Уральский государственный университет в биографиях»
 [famous-scientists.ru/6311/ Статья] в энциклопедии «Известные учёные»
 

Литературоведы СССР
Литературоведы России
Выпускники Уральского государственного университета
Преподаватели Уральского федерального университета
Буниноведы